Den Namen Racoviță tragen:

 Racoviță (Familie), eine teilweise hellenisierte Familie von Bojaren aus den Donaufürstentümern
 Andrei Racoviță (* 1911), rumänischer Pilzkundler
 Emil Racoviță (1868–1947), rumänischer Biologe, Meeresforscher und Botaniker
 Emil Racoviță (Ort), (ehemals Șurănești) ein Dorf in der Gemeinde Dănești, Kreis Vaslui
 Galeria „Emil Racoviță“, ein Teilabschnitt der 1975 entdeckten mehrere Kilometer langen Tropfsteinhöhle Peștera Urșilor (Bärenhöhle) im Apuseni-Gebirge. In ihr wurden die Überreste von über 140 Höhlenbären gefunden
 Florica Racovitza-Flondor  
 Law-Racoviță, eine rumänische Forschungsstation in der Antarktis
 Höhle Emil Racoviță, eine grenzüberschreitende Gipshöhle in der Republik Moldau, auf ukrainischer Seite heißt sie Zoluschka

Den eingedeutschten Namen Racovitza tragen:
 Angela Racovitza (1909–?), Pilzkundlerin

Siehe auch:
 Racovița
 Racoviță-Inseln, Inselgruppe vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika